São João do Paraíso (Maranhão), un comune del Maranhão, in Brasile.
 São João do Paraíso (Minas Gerais), un comune del Minas Gerais, in Brasile.